E483 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Stearyltartraat, een voedingsstof met E-nummer E483